Карен Хачатрян:
 Хачатрян, Карен (род. 1975) — армянский футболист.
 Хачатрян, Карен (род. 1978) — армянский футболист.
 Хачатрян, Карен (род. 1985) — армянский футболист.
 Хачатрян, Карен Варданович (род. 1988) — армянский футболист.
 Хачатрян, Карен Гарникович (род. 1981) — армянский футболист. Примечания